Митрополи́т Евста́фий (, в миру Эфстра́тиос Клео́вулос, ; ) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Кесарийский.

Биография 
Первые азы грамотности ему были преподаны его дядей, который был настоятелем монастыря в деревне Элегмос (Kurşunlu) также в провинции Пруссия. Затем он отправился в Кио (Гемлик), а в 1840 году — в Константинополь, где под покровительством митрополита Деркского Германа учился в Великой школе нации. Затем, за счёт своего покровителя, который тем временем стал патриархом Константинопольским, он был отправлен в Афины, где изучал филологию в Афинском университете.

В 1848 году он вернулся в Константинополь и в течение двух лет преподавал в Халкинской богословской школе на острове Халки. С 1850 по 1853 год он работал домашним учителем в семье великого логофета .

В 1853 году он был рукоположён в сан диакона и назначен директором Трапезундской школы. В 1856 году он вернулся в Константинополь и снова работал учителем в семье Аристархисов.

В 1858 году он отправился учиться в Лейпциг, затем в Берлин, а затем в Париж. В 1863 году он вернулся в Константинополь.

30 ноября 1863 года он был рукоположён в сан священника патриархом Константинопольским Софронием III. 1 октября 1863 года возведён в достоинство архимандрита. В 1864 году он был назначен директором Великой школы нации. 16 ноября 1867 года он был назначен Великим протосинкеллом Константинпольского патриархата.

3 октября 1871 года он был рукоположён в сан митрополита Кесарийского. Хиротонию совершили: патриарх Константинопольский Анфим VI, митрополит Никомидийский Дионисий (Котакис), митрополит Никейский Иоанникий (Константинидис), митрополит Торновский Григорий, митрополит Амасийский Софроний (Сотиракис), митрополит Дидимотихский Дионисий (Харитонидис), митрополит Боснийский Дионисий (Илиевич), митрополит Драмский Агафангел (Схолариос), митрополит Созоагатопольский Прокопий, митрополит Нисский Каллиник, митрополит Гревенский Геннадий (Папарусис), митрополит Халепийский Тимофей, бывший митрополит Кесарийский Хрисанф, епископ Врачанский Паисий и епископ Назианский Герасим.

Умер 26 января 1876 года от тифа в своей провинции.

Примечания

Литература 
 Λεβίδης Α. Ιστορικόν Δοκίμιον διηρημένον εις τόμους τέσσερας και περιέχον την Θρησκευτικήν και πολιτικήν Ιστορίαν, την Χωρογραφίαν και Αρχαιολογίαν της Καππαδοκίας. Α΄ Εκκλησιαστική Ιστορία, Αθήναι, 1885
 Ιωαννίδης Ι., Καισάρεια Μητροπολιτλερί βε μααλουματή μουτενεββιά, Κωνσταντινούπολη, 1896, ελληνική μετάφραση του Χρ. Τουργούτη
 Παπαδόπουλος Γ., Η Σύγχρονος Ιεραρχία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, 1, Αθήναι, 1895
 Σταματόπουλος Δ., Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση. Προς μία ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2003
 Τσακόπουλος Αιμιλιανός, Επισκοπικοί Κατάλογοι κατά τους Κώδικας των Υπομνημάτων του Αρχειοφυλακίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου // Ορθοδοξία, 31-33, 1956—1958, 419—452, 77-92, 171—186, 317—332, 461—484, 12-35, 281—304
 Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Ευστάθιος ο Κλεόβουλος // Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, τόμ. 5, Αθήνα, 1964, στ. 1095—1096
 Γεδεών Μ. «Ευστάθιος Καισαρείας» // Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 11, Αθήνα, 1929, σ. 817
 Janin R. Césarée // Dictionnaire ďHistoire et de Géographie Ecclésiastiques, 12, Paris, 1953, σσ. 199—203

Выпускники Афинского университета
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Выпускники Великой школы нации